

Geografia 
Italia
Santa Colomba – frazione di Bientina in provincia di Pisa
Santa Colomba – frazione di Monteriggioni in provincia di Siena
Lago di Santa Colomba – lago del Trentino

Spagna
Santa Colomba de Curueño – comune della provincia di León
Santa Colomba de las Monjas – comune della provincia di Zamora
Santa Colomba de Somoza – comune della provincia di León

Santi
 Santa Colomba di Sens (martire, † 273, ricorrenza 31 dicembre)
 Santa Colomba di Cordova (martire, † 853, ricorrenza 17 settembre) 
 Santa Colomba di Cornovaglia (martire, morì nel VI secolo, ricorrenza 11/15 novembre
 Santa Colomba martire (?), il cui corpo è custodito (dove?) a Naro,  Sicilia

Patroni 
 Osoppo, Friuli-Venezia Giulia (giorno festivo 7 luglio)

Note

Pagine correlate
 Santa Coloma